Цалла́гов () — осетинская фамилия.

 Цаллагов, Асланбек Казбекович (род. 1995) — российский футболист.
 Цаллагов, Дзамболат Анатольевич (род. 2000) — российский футболист.
 Цаллагов, Ибрагим Юрьевич (род. 1990) — российский футболист.
 Цаллагов, Марат Сосланович (род. 1982) — российский футболист.
 Цаллагов, Пантелей Константинович (1918—2009) — советский и российский военный деятель, контр-адмирал.

 Цаллагова, Эмилия Максимовна (род. 1947) — советская и российская оперная певица.